Massera peut faire référence à :
 Emilio Eduardo Massera (1925-2010), un amiral argentin,
 Jean-Charles Massera (1965-), un écrivain et un critique d'art français,
 José Luis Massera (1915-2002), mathématicien uruguayen.